Гилеозавр ( — «лесной ящер») — род динозавров инфраотряда анкилозавров, известный по остаткам в формациях нижнего мела (берриасский — валанжинский века) в Англии. Один из первых описанных в научной литературе динозавров, наряду с мегалозавром и игуанодонтом. Описан один вид — Hylaeosaurus armatus.

Открытие и классификация 
Летом 1832 года в ходе взрывных работ на каменоломне близ Тилгейта (Западный Суссекс, Англия) были обнаружены около 50 костных фрагментов, относящихся к раннему меловому периоду. Эти кости были приобретены британским палеонтологом Гидеоном Мантеллом, к этому моменту известным как открыватель игуанодона и автор эссе «Эра рептилий», посвящённого гигантским ископаемым пресмыкающимся.

Исследуя остатки, Мантелл пришёл к выводу, что они все принадлежат одной и той же особи, складываясь в относительно хорошо сохранившийся скелет. Им были выделены частично сохранившаяся черепная коробка, шейные и спинные позвонки, лопатки и коракоиды (у рептилий соединяющие лопатку с грудиной), а также очень большие шипы длиной по . Первоначально Мантелл рассматривал суссекскую находку как новый экземпляр своего игуанодона, но его друг, куратор Королевской коллегии хирургов Уильям Клифт сумел заставить его усомниться в этом, указав, что шипы по-видимому представляют собой часть внешнего панциря, которым игуанодон не располагал, и что речь, очевидно, идёт о новом, ранее не описанном, виде ящеров.

К осени 1832 года Мантелл уже уверился в том, что открыл новый вид, и к концу ноября дал ему имя Hylaeosaurus («лесной ящер», в честь Тилгейт-Фореста — местности, где тот был обнаружен). Мантелл сообщил об открытии гилеозавра на заседании Геологического общества 5 декабря 1832 года. Он планировал опубликовать доклад в виде статьи в журнале, но получил отказ из-за его чрезмерной длины. В итоге в 1833 году текст доклада 5 декабря был включён как отдельная глава в книгу Мантелла «Геология Юго-Востока Англии». Там же фигурировало новое видовое имя находки, данное в соответствии с недавно принятой биноминальной номенклатурой — Hylaeosaurus armatus.
 
Таксономическая принадлежность гилеозавра на тот момент оставалась загадкой — если позвонки, кости плеча и рёбра смутно напоминали крокодильи, то грудина и коракоид не были похожи ни на что известное, включая описанного ранее мегалозавра. В 1841 году гилеозавр, наряду с игуанодоном и мегалозавром, был включён Ричардом Оуэном в новый таксон — «трибу или подотряд» — который он назвал Dinosauria, или «ужасные ящеры». Согласно Оуэну, все представители этого таксона обладали зубами того же типа, что у текодонтов, большим крестцом, образованным из пяти сросшихся позвонков, двуглавыми рёбрами, сложными коракоидами, длинными частично полыми конечностями и ступнями, устроенными, как у «больших толстокожих» млекопитающих (при этом сам Оуэн провёл ревизию прежних работ Мантелла, приписав гилеозавру ранее не идентифицированный крестец и несколько зубов, которые ранее были приписаны Мантеллом игуанодону). Впоследствии новые палеонтологические открытия позволили сформировать представления об инфраотряде анкилозавров — броненосных динозавров, к которым был отнесён и гилеозавр. Однако ввиду малого количества известных остатков (два частичных скелета и неполный череп из Англии и вероятные фрагментарные кости из Западной Германии и Румынии) точное филогенетическое место гилеозавра среди анкилозавров остаётся предметом споров. Разные авторы помещали его в одно из двух признанных семейств анкилозавров — Nodosauridae (для которого он бы являлся базальным родом) — или в непризнанную кладу Polacanthidae. Кроме того, хотя различные палеонтологи сообщали об открытии новых видов гилеозавров, к началу XXI века валидным видовым названием считается только одно — Hylaeosaurus armatus.

Внешний облик 
Гилеозавр был относительно некрупным динозавром. «Принстонский определитель динозавров» оценивает его общую длину в  и массу тела в , американский палеонтолог Стивен Брусатти оценивает длину тела в 5—6 метров, рост в , а массу в 1,4—2,4 тонны.

Спина и хвост гилеозавра были покрыты бронёй (череп, насколько можно оценить по фрагментарным остаткам, был не защищён), при этом вдоль хвоста, по бокам туловища над бёдрами и в районе шеи располагались длинные и острые шипы, а вдоль спины — ряды костяных пластин. Гилеозавр — единственный европейский анкилозавр с сохранившимися элементами брони с предкрестцового и хвостового участков тела (броня с крестцового участка известна у другого европейского анкилозавра — Polacanthus foxii). Шевроны хвостовых позвонков не спаяны с телом позвонка; эта же черта характерна для рода Polacanthus, отличая их от таких верхнемеловых нодозавридов, как эдмонтония и струтиозавр.

Из черепа хорошо сохранилась левая квадратная кость, выгнутая в сторону, как у анкилозавра Gargoyleosaurus (известен по находкам юрского периода в Америке); вдоль боковой кромки, на стыке с квадратно-скуловой костью, по-видимому, при жизни проходила борозда, но её длину нельзя оценить из-за повреждений. Сама квадратно-скуловая кость короткая ( в длину и  в высоту), как у большинства анкилозавров; её высокое положение относительно квадратной кости характерно для примитивных представителей инфраотряда — нодозавридов и полакантидов. Устройство мышечного узла в районе затылочной кости показывает, что квадратная кость могла быть спаяна с ним. Сохранился частично повреждённый заглазничный шип с правой стороны, напоминающий известные по остаткам Gargoyleosaurus и раннемелового анкилозавра Gastonia. Лопатки мощные, удлинённые, с толстым закруглённым верхним концом и более тонким нижним; на внешней боковой поверхности рядом с верхним краем лопатки поперечный шипообразный выступ, характерный и для других анкилозавров, но менее заострённый.

Палеоэкология 
Гилеозавр остаётся наиболее древним из известных европейских анкилозавров — его остатки относятся к валанжинскому веку нижнего мела, более раннему периоду, чем у любого другого европейского рода (достоверно не установлено, принадлежат ли кости из ещё более раннего берриасского века в Румынии гилеозавру).

По-видимому, как и другие анкилозавры, гилеозавр был растительноядным ящером, передвигающимся на четырёх ногах. Для региона Великобритании, известного как , в котором обнаружены остатки гилеозавров, в валанжинском ярусе характерны папоротники (в том числе древовидные рода ), саговниковидные и хвойные деревья (Pinites, Sewardia, Sphenolepides).

Примечания

Литература 
 
 
 

Анкилозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 1833 году